Булацев — фамилия; имеет женскую форму Булацева.
 Булацев, Асланбек Солтанович (род. 1963) — премьер-министр Южной Осетии с 22 октября 2008 года по 3 августа 2009 года.
 Булацев, Хазби Сергеевич (1932—1984) — советский учёный, исследователь истории региональной печати, журналист и педагог, писатель, доктор филологических наук.